The Rookie – film del 1916 diretto da Milton J. Fahrney
 The Rookie – film del 1916 diretto da Harry Davenport
 The Rookie – film del 1959 diretto da George O'Hanlon
The Rookie – serie televisiva statunitense del 2018, creata da Alexi Hawley.
 La recluta (The Rookie) – film del 1990 diretto da Clint Eastwood
 Un sogno, una vittoria (The Rookie) – film del 2002 diretto da John Lee Hancock

Pagine correlate 
 Rookie (disambigua)